|-
|(100251)||1994 RC17|| align=right|14,7|| align=right|3,131|| align=right|0,106|| align=right|10,63|| align=right|5,540||MBA||3. září 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100252)||1994 RY25|| align=right|14,7|| align=right|3,085|| align=right|0,082|| align=right|9,34|| align=right|5,418||MBA||5. září 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100253)||1994 SB2|| align=right|15,5|| align=right|3,117|| align=right|0,237|| align=right|2,32|| align=right|5,503||MBA||27. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100254)||1994 SG4|| align=right|15,6|| align=right|2,656|| align=right|0,082|| align=right|4,29|| align=right|4,328||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100255)||1994 SJ5|| align=right|16,1|| align=right|2,576|| align=right|0,138|| align=right|11,67|| align=right|4,133||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100256)||1994 SU5|| align=right|15,7|| align=right|3,013|| align=right|0,109|| align=right|6,57|| align=right|5,230||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100257)||1994 SF9|| align=right|16,1|| align=right|2,648|| align=right|0,044|| align=right|2,49|| align=right|4,309||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100258)||1994 SW10|| align=right|15,2|| align=right|3,201|| align=right|0,191|| align=right|1,97|| align=right|5,726||MBA||29. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100259)||1994 TX4|| align=right|16,7|| align=right|2,597|| align=right|0,138|| align=right|5,22|| align=right|4,185||MBA||2. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100260)||1994 TF5|| align=right|16,7|| align=right|2,403|| align=right|0,204|| align=right|4,96|| align=right|3,724||MBA||2. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100261)||1994 TR6|| align=right|16,2|| align=right|2,607|| align=right|0,234|| align=right|3,58|| align=right|4,208||MBA||4. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100262)||1994 TV10|| align=right|15,7|| align=right|2,478|| align=right|0,110|| align=right|10,61|| align=right|3,900||MBA||9. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100263)||1994 TL11|| align=right|15,3|| align=right|2,628|| align=right|0,170|| align=right|15,83|| align=right|4,260||MBA||10. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100264)||1994 TS11|| align=right|16,0|| align=right|2,556|| align=right|0,025|| align=right|1,76|| align=right|4,086||MBA||10. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100265)||1994 TH14|| align=right|15,2|| align=right|3,090|| align=right|0,189|| align=right|1,73|| align=right|5,432||MBA||12. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100266)||1994 TV14|| align=right|15,8|| align=right|2,665|| align=right|0,224|| align=right|13,04|| align=right|4,349||MBA||14. října 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(100267)||1994 TK15|| align=right|15,4|| align=right|2,554|| align=right|0,172|| align=right|3,57|| align=right|4,080||MBA||14. října 1994||Kiso||Kiso
|-
|(100268)||1994 TL16|| align=right|15,4|| align=right|2,440|| align=right|0,169|| align=right|11,75|| align=right|3,812||MBA||5. října 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(100269)||1994 UM6|| align=right|14,6|| align=right|3,144|| align=right|0,198|| align=right|11,19|| align=right|5,574||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100270)||1994 VQ|| align=right|15,2|| align=right|2,453|| align=right|0,172|| align=right|1,49|| align=right|3,841||MBA||1. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100271)||1994 VP1|| align=right|14,9|| align=right|2,568|| align=right|0,177|| align=right|6,97|| align=right|4,114||MBA||3. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100272)||1994 VX6|| align=right|13,8|| align=right|3,098|| align=right|0,352|| align=right|9,88|| align=right|5,451||MBA||1. listopadu 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(100273)||1994 WO1|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,251|| align=right|8,67|| align=right|3,730||MBA||27. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100274)||1994 WU5|| align=right|17,4|| align=right|2,483|| align=right|0,092|| align=right|2,59|| align=right|3,911||MBA||28. listopadu 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100275)||1994 WW12|| align=right|15,3|| align=right|2,991|| align=right|0,081|| align=right|11,59|| align=right|5,173||MBA||28. listopadu 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100276)||1994 XV|| align=right|15,2|| align=right|2,432|| align=right|0,372|| align=right|21,18|| align=right|3,793||MBA||6. prosince 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(100277)||1994 XB5|| align=right|16,1|| align=right|2,468|| align=right|0,198|| align=right|8,83|| align=right|3,877||MBA||2. prosince 1994||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(100278)||1994 YN|| align=right|14,1|| align=right|2,528|| align=right|0,273|| align=right|13,60|| align=right|4,020||MBA||28. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100279)||1994 YL4|| align=right|17,3|| align=right|2,376|| align=right|0,129|| align=right|0,77|| align=right|3,662||MBA||31. prosince 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100280)||1995 BQ1|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,163|| align=right|4,61|| align=right|4,066||MBA||26. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100281)||1995 BX7|| align=right|17,1|| align=right|2,247|| align=right|0,124|| align=right|2,04|| align=right|3,367||MBA||29. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100282)||1995 BZ7|| align=right|15,9|| align=right|2,726|| align=right|0,051|| align=right|2,37|| align=right|4,499||MBA||29. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100283)||1995 BU8|| align=right|15,2|| align=right|3,013|| align=right|0,111|| align=right|1,97|| align=right|5,230||MBA||29. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100284)||1995 BC14|| align=right|17,1|| align=right|2,164|| align=right|0,129|| align=right|1,54|| align=right|3,183||MBA||31. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100285)||1995 CG3|| align=right|15,1|| align=right|2,877|| align=right|0,119|| align=right|8,82|| align=right|4,879||MBA||1. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100286)||1995 CY4|| align=right|15,5|| align=right|2,795|| align=right|0,087|| align=right|1,34|| align=right|4,673||MBA||1. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100287)||1995 CK5|| align=right|17,4|| align=right|2,251|| align=right|0,094|| align=right|2,67|| align=right|3,377||MBA||1. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100288)||1995 CZ5|| align=right|15,6|| align=right|2,562|| align=right|0,274|| align=right|4,34|| align=right|4,100||MBA||1. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100289)||1995 CD6|| align=right|16,8|| align=right|2,589|| align=right|0,155|| align=right|2,92|| align=right|4,166||MBA||1. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100290)||1995 CL6|| align=right|16,1|| align=right|2,541|| align=right|0,144|| align=right|6,14|| align=right|4,049||MBA||1. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100291)||1995 CM8|| align=right|15,8|| align=right|2,531|| align=right|0,180|| align=right|13,74|| align=right|4,026||MBA||3. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100292)||1995 DP2|| align=right|15,6|| align=right|2,597|| align=right|0,171|| align=right|4,71|| align=right|4,184||MBA||28. února 1995||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(100293)||1995 DY7|| align=right|15,7|| align=right|2,640|| align=right|0,202|| align=right|18,02|| align=right|4,288||MBA||24. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100294)||1995 DM9|| align=right|15,1|| align=right|3,088|| align=right|0,200|| align=right|1,88|| align=right|5,426||MBA||24. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100295)||1995 EC5|| align=right|15,8|| align=right|2,868|| align=right|0,011|| align=right|2,89|| align=right|4,855||MBA||2. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100296)||1995 FB|| align=right|15,7|| align=right|2,638|| align=right|0,114|| align=right|14,15|| align=right|4,283||MBA||21. března 1995||Stroncone||Stroncone
|-
|(100297)||1995 FU2|| align=right|15,7|| align=right|2,870|| align=right|0,067|| align=right|3,17|| align=right|4,861||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100298)||1995 FY6|| align=right|17,9|| align=right|2,225|| align=right|0,049|| align=right|3,97|| align=right|3,319||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100299)||1995 FR7|| align=right|15,1|| align=right|2,571|| align=right|0,243|| align=right|5,97|| align=right|4,123||MBA||25. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100300)||1995 FS7|| align=right|15,8|| align=right|2,654|| align=right|0,069|| align=right|5,21|| align=right|4,324||MBA||25. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100301)||1995 FH12|| align=right|15,5|| align=right|3,016|| align=right|0,106|| align=right|9,84|| align=right|5,236||MBA||27. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100302)||1995 FQ14|| align=right|16,2|| align=right|2,631|| align=right|0,191|| align=right|12,14|| align=right|4,267||MBA||27. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100303)||1995 FD15|| align=right|14,8|| align=right|3,004|| align=right|0,021|| align=right|10,59|| align=right|5,206||MBA||27. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100304)||1995 FJ20|| align=right|17,7|| align=right|2,234|| align=right|0,101|| align=right|1,82|| align=right|3,338||MBA||31. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100305)||1995 GN1|| align=right|15,3|| align=right|2,581|| align=right|0,206|| align=right|17,10|| align=right|4,145||MBA||1. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100306)||1995 GH2|| align=right|15,5|| align=right|2,593|| align=right|0,095|| align=right|4,81|| align=right|4,176||MBA||2. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100307)||1995 GJ8|| align=right|15,4|| align=right|2,647|| align=right|0,170|| align=right|3,81|| align=right|4,305||MBA||8. dubna 1995||Kitt Peak||T. J. Balonek
|-
|(100308)||1995 HB|| align=right|16,3|| align=right|2,223|| align=right|0,075|| align=right|6,06|| align=right|3,313||MBA||21. dubna 1995||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(100309)||1995 HD|| align=right|15,4|| align=right|2,540|| align=right|0,182|| align=right|3,93|| align=right|4,048||MBA||20. dubna 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(100310)||1995 HK3|| align=right|15,6|| align=right|2,691|| align=right|0,020|| align=right|3,03|| align=right|4,414||MBA||26. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100311)||1995 HZ3|| align=right|15,7|| align=right|2,732|| align=right|0,187|| align=right|4,66|| align=right|4,515||MBA||26. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100312)||1995 LQ|| align=right|16,3|| align=right|2,330|| align=right|0,169|| align=right|2,34|| align=right|3,555||MBA||3. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100313)||1995 LD1|| align=right|16,3|| align=right|2,524|| align=right|0,153|| align=right|4,08|| align=right|4,010||MBA||5. června 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100314)||1995 MK1|| align=right|15,1|| align=right|2,981|| align=right|0,101|| align=right|11,08|| align=right|5,145||MBA||22. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100315)||1995 MZ1|| align=right|15,5|| align=right|2,716|| align=right|0,296|| align=right|10,40|| align=right|4,476||MBA||23. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100316)||1995 MM2|| align=right|16,0|| align=right|2,212|| align=right|0,251|| align=right|4,85|| align=right|3,290||MBA||24. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100317)||1995 MJ3|| align=right|15,5|| align=right|2,720|| align=right|0,048|| align=right|7,40|| align=right|4,485||MBA||25. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100318)||1995 MN4|| align=right|15,4|| align=right|3,241|| align=right|0,138|| align=right|7,61|| align=right|5,835||MBA||29. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100319)||1995 MY4|| align=right|16,2|| align=right|2,283|| align=right|0,116|| align=right|7,67|| align=right|3,448||MBA||22. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100320)||1995 MF5|| align=right|16,0|| align=right|3,076|| align=right|0,161|| align=right|6,66|| align=right|5,394||MBA||22. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100321)||1995 MG8|| align=right|17,2|| align=right|2,323|| align=right|0,106|| align=right|7,42|| align=right|3,541||MBA||29. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100322)||1995 MJ8|| align=right|16,5|| align=right|2,344|| align=right|0,132|| align=right|6,59|| align=right|3,588||MBA||29. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100323)||1995 OY1|| align=right|16,2|| align=right|2,351|| align=right|0,241|| align=right|7,40|| align=right|3,605||MBA||22. července 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(100324)||1995 OH3|| align=right|16,6|| align=right|2,248|| align=right|0,166|| align=right|5,65|| align=right|3,371||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100325)||1995 OC4|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,098|| align=right|3,30|| align=right|3,687||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100326)||1995 OR4|| align=right|15,6|| align=right|2,943|| align=right|0,072|| align=right|2,70|| align=right|5,049||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100327)||1995 QX|| align=right|13,4|| align=right|3,192|| align=right|0,285|| align=right|26,67|| align=right|5,703||MBA||22. srpna 1995||Uto||F. Uto
|-
|(100328)||1995 QF4|| align=right|16,0|| align=right|2,214|| align=right|0,136|| align=right|3,31|| align=right|3,293||MBA||17. srpna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100329)||1995 QW8|| align=right|14,5|| align=right|3,175|| align=right|0,073|| align=right|15,20|| align=right|5,658||MBA||28. srpna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100330)||1995 QY8|| align=right|15,1|| align=right|3,117|| align=right|0,037|| align=right|10,00|| align=right|5,503||MBA||28. srpna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100331)||1995 QV9|| align=right|16,7|| align=right|2,295|| align=right|0,097|| align=right|6,72|| align=right|3,476||MBA||23. srpna 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100332)||1995 QW11|| align=right|16,8|| align=right|2,450|| align=right|0,141|| align=right|1,50|| align=right|3,834||MBA||20. srpna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100333)||1995 SN5|| align=right|15,7|| align=right|2,300|| align=right|0,313|| align=right|24,15|| align=right|3,487||MBA||22. září 1995||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(100334)||1995 SZ10|| align=right|16,7|| align=right|2,412|| align=right|0,208|| align=right|2,70|| align=right|3,746||MBA||17. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100335)||1995 SC12|| align=right|15,5|| align=right|2,980|| align=right|0,040|| align=right|9,89|| align=right|5,143||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100336)||1995 SQ18|| align=right|17,5|| align=right|2,136|| align=right|0,039|| align=right|0,48|| align=right|3,122||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100337)||1995 SY36|| align=right|14,8|| align=right|3,077|| align=right|0,104|| align=right|9,91|| align=right|5,396||MBA||24. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100338)||1995 ST39|| align=right|15,3|| align=right|2,919|| align=right|0,088|| align=right|10,66|| align=right|4,987||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100339)||1995 SP40|| align=right|15,0|| align=right|3,140|| align=right|0,067|| align=right|3,35|| align=right|5,564||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100340)||1995 SQ41|| align=right|14,9|| align=right|3,186|| align=right|0,168|| align=right|1,95|| align=right|5,686||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100341)||1995 ST44|| align=right|16,1|| align=right|2,355|| align=right|0,307|| align=right|3,99|| align=right|3,614||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100342)||1995 SH51|| align=right|16,5|| align=right|2,243|| align=right|0,001|| align=right|5,11|| align=right|3,359||MBA||26. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100343)||1995 SJ51|| align=right|17,3|| align=right|2,322|| align=right|0,210|| align=right|2,24|| align=right|3,539||MBA||26. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100344)||1995 SY51|| align=right|16,0|| align=right|2,406|| align=right|0,176|| align=right|5,32|| align=right|3,732||MBA||26. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100345)||1995 ST61|| align=right|16,4|| align=right|2,234|| align=right|0,220|| align=right|5,64|| align=right|3,338||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100346)||1995 SA68|| align=right|16,5|| align=right|2,719|| align=right|0,149|| align=right|27,07|| align=right|4,483||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100347)||1995 SE69|| align=right|16,5|| align=right|2,356|| align=right|0,135|| align=right|6,66|| align=right|3,616||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100348)||1995 SJ72|| align=right|14,4|| align=right|3,173|| align=right|0,210|| align=right|10,54|| align=right|5,651||MBA||20. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100349)||1995 SM78|| align=right|16,3|| align=right|2,232|| align=right|0,113|| align=right|6,05|| align=right|3,334||MBA||30. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100350)||1995 SP82|| align=right|15,6|| align=right|3,100|| align=right|0,114|| align=right|0,58|| align=right|5,457||MBA||24. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100351)||1995 SU88|| align=right|17,7|| align=right|2,424|| align=right|0,129|| align=right|0,65|| align=right|3,773||MBA||29. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100352)||1995 TD1|| align=right|15,0|| align=right|3,078|| align=right|0,137|| align=right|2,39|| align=right|5,400||MBA||14. října 1995||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(100353)||1995 TC2|| align=right|16,5|| align=right|2,418|| align=right|0,224|| align=right|1,67|| align=right|3,759||MBA||14. října 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100354)||1995 TR4|| align=right|17,4|| align=right|2,414|| align=right|0,131|| align=right|1,81|| align=right|3,750||MBA||15. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100355)||1995 TO6|| align=right|16,4|| align=right|2,271|| align=right|0,157|| align=right|3,05|| align=right|3,422||MBA||15. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100356)||1995 TC7|| align=right|16,9|| align=right|2,404|| align=right|0,219|| align=right|2,27|| align=right|3,727||MBA||15. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100357)||1995 TF11|| align=right|15,2|| align=right|3,084|| align=right|0,038|| align=right|3,57|| align=right|5,415||MBA||15. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100358)||1995 UK2|| align=right|14,3|| align=right|3,121|| align=right|0,145|| align=right|10,94|| align=right|5,513||MBA||24. října 1995||Kleť||Klet
|-
|(100359)||1995 UK8|| align=right|16,1|| align=right|2,224|| align=right|0,204|| align=right|8,21|| align=right|3,316||MBA||27. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100360)||1995 UE12|| align=right|16,6|| align=right|2,538|| align=right|0,124|| align=right|2,56|| align=right|4,042||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100361)||1995 UC14|| align=right|16,0|| align=right|2,429|| align=right|0,206|| align=right|0,48|| align=right|3,786||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100362)||1995 UJ14|| align=right|15,9|| align=right|2,333|| align=right|0,222|| align=right|3,19|| align=right|3,564||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100363)||1995 US14|| align=right|16,5|| align=right|2,376|| align=right|0,213|| align=right|1,63|| align=right|3,661||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100364)||1995 UF22|| align=right|16,4|| align=right|2,337|| align=right|0,212|| align=right|2,49|| align=right|3,573||MBA||19. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100365)||1995 UE32|| align=right|16,3|| align=right|2,245|| align=right|0,204|| align=right|6,00|| align=right|3,364||MBA||21. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100366)||1995 UZ39|| align=right|17,0|| align=right|2,262|| align=right|0,166|| align=right|3,76|| align=right|3,402||MBA||23. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100367)||1995 UY40|| align=right|16,5|| align=right|2,409|| align=right|0,204|| align=right|4,82|| align=right|3,738||MBA||23. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100368)||1995 UG41|| align=right|17,1|| align=right|2,241|| align=right|0,148|| align=right|8,60|| align=right|3,354||MBA||23. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100369)||1995 UX45|| align=right|16,6|| align=right|2,254|| align=right|0,195|| align=right|6,55|| align=right|3,382||MBA||20. října 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(100370)||1995 UJ51|| align=right|15,9|| align=right|2,444|| align=right|0,195|| align=right|3,43|| align=right|3,821||MBA||20. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100371)||1995 UO52|| align=right|16,7|| align=right|2,371|| align=right|0,162|| align=right|4,53|| align=right|3,651||MBA||22. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100372)||1995 UR54|| align=right|16,4|| align=right|2,367|| align=right|0,166|| align=right|3,76|| align=right|3,640||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100373)||1995 UV69|| align=right|17,0|| align=right|2,279|| align=right|0,099|| align=right|5,73|| align=right|3,439||MBA||19. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100374)||1995 UX69|| align=right|16,0|| align=right|3,019|| align=right|0,134|| align=right|2,09|| align=right|5,246||MBA||19. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100375)||1995 UY72|| align=right|17,4|| align=right|2,247|| align=right|0,122|| align=right|2,16|| align=right|3,367||MBA||20. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100376)||1995 UT73|| align=right|15,7|| align=right|2,562|| align=right|0,063|| align=right|4,82|| align=right|4,099||MBA||20. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100377)||1995 VH|| align=right|13,4|| align=right|3,087|| align=right|0,203|| align=right|12,48|| align=right|5,424||MBA||1. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100378)||1995 VD6|| align=right|16,1|| align=right|2,632|| align=right|0,077|| align=right|0,98|| align=right|4,270||MBA||14. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100379)||1995 VZ6|| align=right|16,0|| align=right|2,479|| align=right|0,181|| align=right|1,76|| align=right|3,903||MBA||14. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100380)||1995 VS10|| align=right|15,3|| align=right|2,725|| align=right|0,177|| align=right|5,98|| align=right|4,499||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100381)||1995 VB13|| align=right|15,6|| align=right|2,994|| align=right|0,138|| align=right|9,57|| align=right|5,181||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100382)||1995 VF13|| align=right|16,1|| align=right|2,431|| align=right|0,202|| align=right|2,94|| align=right|3,789||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100383)||1995 VD15|| align=right|17,2|| align=right|2,530|| align=right|0,158|| align=right|0,43|| align=right|4,024||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100384)||1995 VH15|| align=right|16,7|| align=right|2,368|| align=right|0,196|| align=right|0,43|| align=right|3,644||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100385)||1995 VP15|| align=right|16,6|| align=right|2,415|| align=right|0,198|| align=right|3,05|| align=right|3,753||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100386)||1995 WZ2|| align=right|16,0|| align=right|2,419|| align=right|0,215|| align=right|3,91|| align=right|3,761||MBA||20. listopadu 1995||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(100387)||1995 WJ4|| align=right|14,2|| align=right|2,991|| align=right|0,171|| align=right|8,46|| align=right|5,173||MBA||20. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100388)||1995 WW7|| align=right|14,1|| align=right|3,070|| align=right|0,253|| align=right|12,50|| align=right|5,378||MBA||28. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100389)||1995 WU8|| align=right|16,3|| align=right|2,285|| align=right|0,151|| align=right|6,75|| align=right|3,454||MBA||24. listopadu 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(100390)||1995 WK13|| align=right|16,0|| align=right|2,287|| align=right|0,141|| align=right|6,08|| align=right|3,459||MBA||16. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100391)||1995 WO17|| align=right|16,7|| align=right|2,377|| align=right|0,201|| align=right|1,74|| align=right|3,664||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100392)||1995 WR17|| align=right|17,0|| align=right|2,317|| align=right|0,175|| align=right|2,64|| align=right|3,527||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100393)||1995 WZ30|| align=right|16,0|| align=right|2,620|| align=right|0,134|| align=right|3,49|| align=right|4,239||MBA||19. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100394)||1995 WX32|| align=right|16,8|| align=right|2,269|| align=right|0,172|| align=right|3,89|| align=right|3,416||MBA||20. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100395)||1995 WG38|| align=right|17,0|| align=right|2,560|| align=right|0,162|| align=right|7,82|| align=right|4,096||MBA||23. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100396)||1995 YH5|| align=right|16,1|| align=right|2,470|| align=right|0,049|| align=right|6,19|| align=right|3,881||MBA||16. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100397)||1995 YK5|| align=right|15,0|| align=right|3,123|| align=right|0,080|| align=right|10,66|| align=right|5,518||MBA||16. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100398)||1995 YA7|| align=right|16,7|| align=right|2,325|| align=right|0,162|| align=right|2,17|| align=right|3,544||MBA||16. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100399)||1995 YM7|| align=right|15,7|| align=right|2,940|| align=right|0,038|| align=right|3,36|| align=right|5,041||MBA||16. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100400)||1995 YX7|| align=right|16,6|| align=right|2,367|| align=right|0,202|| align=right|4,78|| align=right|3,642||MBA||18. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100401)||1995 YS17|| align=right|15,8|| align=right|3,001|| align=right|0,179|| align=right|3,20|| align=right|5,198||MBA||22. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100402)||1995 YP20|| align=right|15,9|| align=right|2,593|| align=right|0,183|| align=right|3,37|| align=right|4,175||MBA||25. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100403)||1996 AD|| align=right|14,8|| align=right|2,362|| align=right|0,249|| align=right|21,52|| align=right|3,629||MBA||1. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100404)||1996 AC1|| align=right|15,8|| align=right|1,911|| align=right|0,091|| align=right|17,51|| align=right|2,642||MBA||12. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100405)||1996 AG5|| align=right|16,3|| align=right|2,602|| align=right|0,028|| align=right|2,89|| align=right|4,197||MBA||12. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100406)||1996 AU5|| align=right|14,8|| align=right|3,191|| align=right|0,142|| align=right|6,25|| align=right|5,700||MBA||12. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100407)||1996 AH6|| align=right|16,5|| align=right|2,343|| align=right|0,182|| align=right|3,26|| align=right|3,586||MBA||12. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100408)||1996 AV6|| align=right|15,3|| align=right|2,766|| align=right|0,073|| align=right|6,06|| align=right|4,598||MBA||12. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100409)||1996 AX8|| align=right|16,2|| align=right|2,741|| align=right|0,027|| align=right|3,28|| align=right|4,537||MBA||13. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100410)||1996 AZ10|| align=right|16,3|| align=right|2,377|| align=right|0,111|| align=right|4,46|| align=right|3,665||MBA||13. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100411)||1996 AF11|| align=right|16,6|| align=right|2,582|| align=right|0,191|| align=right|2,49|| align=right|4,147||MBA||13. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100412)||1996 AT11|| align=right|16,3|| align=right|2,347|| align=right|0,138|| align=right|5,89|| align=right|3,594||MBA||14. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100413)||1996 AF18|| align=right|15,8|| align=right|2,667|| align=right|0,194|| align=right|2,03|| align=right|4,354||MBA||13. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100414)||1996 AJ18|| align=right|15,7|| align=right|2,780|| align=right|0,154|| align=right|5,59|| align=right|4,634||MBA||13. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100415)||1996 BO14|| align=right|16,1|| align=right|2,630|| align=right|0,094|| align=right|4,63|| align=right|4,265||MBA||16. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100416) Syang||1996 CB|| align=right|15,8|| align=right|1,921|| align=right|0,120|| align=right|17,32|| align=right|2,661||MBA||2. února 1996||Dominion||D. D. Balam
|-
|(100417)||1996 EC|| align=right|15,8|| align=right|2,598|| align=right|0,142|| align=right|5,36|| align=right|4,186||MBA||7. března 1996||Linz||Linz
|-
|(100418)||1996 EF9|| align=right|16,3|| align=right|2,559|| align=right|0,188|| align=right|4,82|| align=right|4,092||MBA||12. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100419)||1996 EP10|| align=right|16,0|| align=right|2,455|| align=right|0,165|| align=right|2,46|| align=right|3,846||MBA||12. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100420)||1996 EA11|| align=right|16,2|| align=right|2,783|| align=right|0,035|| align=right|1,68|| align=right|4,641||MBA||12. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100421)||1996 FF4|| align=right|15,1|| align=right|2,692|| align=right|0,122|| align=right|10,50|| align=right|4,416||MBA||23. března 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(100422)||1996 GP7|| align=right|15,1|| align=right|2,777|| align=right|0,044|| align=right|5,37|| align=right|4,626||MBA||12. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100423)||1996 GG14|| align=right|16,3|| align=right|2,390|| align=right|0,180|| align=right|2,89|| align=right|3,694||MBA||12. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100424)||1996 GS18|| align=right|15,3|| align=right|3,066|| align=right|0,098|| align=right|4,30|| align=right|5,367||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100425)||1996 HM|| align=right|16,8|| align=right|2,608|| align=right|0,280|| align=right|4,90|| align=right|4,212||MBA||17. dubna 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(100426)||1996 HB7|| align=right|16,0|| align=right|2,583|| align=right|0,237|| align=right|4,74|| align=right|4,150||MBA||18. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100427)||1996 HQ10|| align=right|15,3|| align=right|2,757|| align=right|0,207|| align=right|11,55|| align=right|4,578||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100428)||1996 HT11|| align=right|14,9|| align=right|3,059|| align=right|0,133|| align=right|1,33|| align=right|5,350||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100429)||1996 HB15|| align=right|14,8|| align=right|2,762|| align=right|0,072|| align=right|6,82|| align=right|4,591||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100430)||1996 HK18|| align=right|14,9|| align=right|2,578|| align=right|0,150|| align=right|14,41|| align=right|4,138||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100431)||1996 HU20|| align=right|15,2|| align=right|3,113|| align=right|0,177|| align=right|2,94|| align=right|5,492||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100432)||1996 HX23|| align=right|15,8|| align=right|2,552|| align=right|0,149|| align=right|7,00|| align=right|4,076||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100433)||1996 KU1|| align=right|15,8|| align=right|2,585|| align=right|0,342|| align=right|8,78|| align=right|4,155||MBA||24. května 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(100434)||1996 LJ|| align=right|15,5|| align=right|2,653|| align=right|0,205|| align=right|17,14|| align=right|4,320||MBA||6. června 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100435)||1996 LK2|| align=right|16,4|| align=right|2,598|| align=right|0,169|| align=right|7,88|| align=right|4,187||MBA||8. června 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100436)||1996 NN1|| align=right|15,2|| align=right|2,238|| align=right|0,215|| align=right|23,09|| align=right|3,347||MBA||15. července 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(100437)||1996 OY|| align=right|15,6|| align=right|2,636|| align=right|0,096|| align=right|13,91|| align=right|4,278||MBA||22. července 1996||Kleť||Klet
|-
|(100438)||1996 PC3|| align=right|15,1|| align=right|2,593|| align=right|0,367|| align=right|25,90|| align=right|4,176||MBA||14. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(100439)||1996 PU5|| align=right|15,4|| align=right|2,713|| align=right|0,296|| align=right|12,89|| align=right|4,467||MBA||10. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(100440)||1996 PJ6|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,237|| align=right|1,99|| align=right|3,582||MBA||14. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(100441)||1996 PZ7|| align=right|17,0|| align=right|2,134|| align=right|0,168|| align=right|0,48|| align=right|3,116||MBA||8. srpna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100442)||1996 QV|| align=right|16,8|| align=right|2,439|| align=right|0,202|| align=right|1,96|| align=right|3,808||MBA||20. srpna 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(100443)||1996 RS|| align=right|14,8|| align=right|2,668|| align=right|0,297|| align=right|12,66|| align=right|4,357||MBA||9. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(100444)||1996 RK1|| align=right|15,9|| align=right|2,750|| align=right|0,212|| align=right|2,14|| align=right|4,559||MBA||9. září 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(100445)||1996 RA4|| align=right|16,3|| align=right|2,168|| align=right|0,207|| align=right|5,21|| align=right|3,191||MBA||12. září 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(100446)||1996 RC4|| align=right|16,8|| align=right|1,704|| align=right|0,227|| align=right|29,50|| align=right|2,223||MBA||15. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(100447)||1996 RB5|| align=right|16,2|| align=right|2,226|| align=right|0,200|| align=right|4,03|| align=right|3,320||MBA||14. září 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(100448)||1996 RE5|| align=right|14,7|| align=right|2,756|| align=right|0,161|| align=right|12,70|| align=right|4,573||MBA||13. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(100449)||1996 RJ9|| align=right|15,0|| align=right|2,742|| align=right|0,202|| align=right|8,20|| align=right|4,540||MBA||7. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100450)||1996 RN11|| align=right|15,5|| align=right|2,658|| align=right|0,086|| align=right|7,47|| align=right|4,333||MBA||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100451)||1996 RR15|| align=right|15,4|| align=right|3,037|| align=right|0,115|| align=right|12,07|| align=right|5,292||MBA||13. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100452)||1996 RY27|| align=right|17,5|| align=right|2,152|| align=right|0,318|| align=right|0,94|| align=right|3,156||MBA||10. září 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(100453)||1996 SA4|| align=right|15,7|| align=right|2,275|| align=right|0,191|| align=right|7,58|| align=right|3,431||MBA||18. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100454)||1996 SA6|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,160|| align=right|3,84|| align=right|3,673||MBA||18. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100455)||1996 SB6|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,126|| align=right|2,78|| align=right|4,102||MBA||18. září 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100456)||1996 TH|| align=right|15,6|| align=right|2,734|| align=right|0,206|| align=right|6,60|| align=right|4,519||MBA||2. října 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(100457)||1996 TJ3|| align=right|15,1|| align=right|3,050|| align=right|0,095|| align=right|1,61|| align=right|5,326||MBA||7. října 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(100458)||1996 TP3|| align=right|15,3|| align=right|2,368|| align=right|0,238|| align=right|23,79|| align=right|3,644||MBA||4. října 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(100459)||1996 TB5|| align=right|14,9|| align=right|3,168|| align=right|0,184|| align=right|16,72|| align=right|5,639||MBA||6. října 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|(100460)||1996 TN7|| align=right|15,9|| align=right|2,309|| align=right|0,133|| align=right|9,44|| align=right|3,509||MBA||8. října 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(100461)||1996 TP7|| align=right|13,8|| align=right|3,164|| align=right|0,206|| align=right|17,31|| align=right|5,628||MBA||9. října 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(100462)||1996 TV9|| align=right|16,9|| align=right|2,322|| align=right|0,147|| align=right|4,47|| align=right|3,538||MBA||15. října 1996||Kleť||Klet
|-
|(100463)||1996 TU14|| align=right|15,4|| align=right|2,700|| align=right|0,147|| align=right|10,12|| align=right|4,437||MBA||9. října 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(100464)||1996 TE15|| align=right|14,9|| align=right|3,181|| align=right|0,158|| align=right|5,31|| align=right|5,672||MBA||3. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100465)||1996 TM16|| align=right|15,8|| align=right|2,908|| align=right|0,237|| align=right|7,33|| align=right|4,958||MBA||4. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100466)||1996 TD18|| align=right|15,2|| align=right|3,222|| align=right|0,033|| align=right|3,27|| align=right|5,783||MBA||4. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100467)||1996 TD19|| align=right|16,5|| align=right|2,258|| align=right|0,209|| align=right|1,59|| align=right|3,392||MBA||4. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100468)||1996 TO23|| align=right|16,3|| align=right|2,236|| align=right|0,180|| align=right|5,79|| align=right|3,343||MBA||6. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100469)||1996 TO28|| align=right|14,5|| align=right|2,808|| align=right|0,161|| align=right|8,47|| align=right|4,705||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100470)||1996 TY28|| align=right|16,2|| align=right|2,283|| align=right|0,095|| align=right|8,44|| align=right|3,450||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100471)||1996 TK29|| align=right|16,7|| align=right|2,373|| align=right|0,127|| align=right|0,59|| align=right|3,654||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100472)||1996 TA34|| align=right|15,2|| align=right|2,722|| align=right|0,247|| align=right|9,68|| align=right|4,490||MBA||10. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100473)||1996 TO34|| align=right|16,5|| align=right|2,329|| align=right|0,150|| align=right|2,48|| align=right|3,553||MBA||10. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100474)||1996 TB35|| align=right|15,2|| align=right|2,740|| align=right|0,073|| align=right|9,72|| align=right|4,534||MBA||11. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100475)||1996 TZ36|| align=right|12,4|| align=right|5,245|| align=right|0,040|| align=right|2,29|| align=right|12,02||JUT||12. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100476)||1996 TK37|| align=right|15,5|| align=right|3,129|| align=right|0,080|| align=right|1,91|| align=right|5,534||MBA||12. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100477)||1996 TM39|| align=right|16,7|| align=right|2,246|| align=right|0,174|| align=right|5,35|| align=right|3,366||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100478)||1996 TW59|| align=right|14,3|| align=right|2,774|| align=right|0,110|| align=right|11,60|| align=right|4,619||MBA||3. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100479)||1996 TT60|| align=right|14,5|| align=right|2,748|| align=right|0,103|| align=right|6,37|| align=right|4,555||MBA||3. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100480)||1996 UK|| align=right|16,1|| align=right|2,685|| align=right|0,464|| align=right|10,74|| align=right|4,398||MBA||16. října 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(100481)||1996 UJ1|| align=right|16,6|| align=right|2,350|| align=right|0,287|| align=right|2,43|| align=right|3,601||MBA||20. října 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100482)||1996 UT2|| align=right|15,5|| align=right|2,796|| align=right|0,217|| align=right|5,64|| align=right|4,675||MBA||18. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100483)||1996 US3|| align=right|16,6|| align=right|2,696|| align=right|0,211|| align=right|4,17|| align=right|4,427||MBA||30. října 1996||Tokyo-Mitaka||Tokyo-Mitaka
|-
|(100484)||1996 UL4|| align=right|14,1|| align=right|3,072|| align=right|0,132|| align=right|11,94|| align=right|5,383||MBA||29. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100485)||1996 VX|| align=right|16,2|| align=right|2,021|| align=right|0,294|| align=right|5,92|| align=right|2,873||MBA||3. listopadu 1996||Linz||Linz
|-
|(100486)||1996 VH1|| align=right|14,8|| align=right|3,120|| align=right|0,013|| align=right|7,36|| align=right|5,511||MBA||7. listopadu 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(100487)||1996 VO2|| align=right|16,2|| align=right|2,257|| align=right|0,154|| align=right|4,23|| align=right|3,390||MBA||10. listopadu 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(100488)||1996 VS11|| align=right|15,3|| align=right|2,777|| align=right|0,157|| align=right|11,32|| align=right|4,626||MBA||4. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100489)||1996 VW13|| align=right|16,7|| align=right|2,347|| align=right|0,185|| align=right|1,71|| align=right|3,596||MBA||5. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100490)||1996 VB14|| align=right|16,4|| align=right|2,857|| align=right|0,099|| align=right|4,39|| align=right|4,829||MBA||5. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100491)||1996 VE31|| align=right|17,4|| align=right|2,166|| align=right|0,224|| align=right|6,60|| align=right|3,187||MBA||3. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100492)||1996 VC34|| align=right|16,3|| align=right|2,244|| align=right|0,155|| align=right|6,67|| align=right|3,361||MBA||7. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100493)||1996 VK37|| align=right|16,9|| align=right|2,236|| align=right|0,269|| align=right|2,39|| align=right|3,343||MBA||11. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100494)||1996 VF39|| align=right|15,1|| align=right|2,788|| align=right|0,192|| align=right|5,46|| align=right|4,655||MBA||9. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100495)||1996 WH|| align=right|14,6|| align=right|3,205|| align=right|0,135|| align=right|10,94|| align=right|5,737||MBA||17. listopadu 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(100496)||1996 WJ|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,187|| align=right|1,33|| align=right|3,682||MBA||17. listopadu 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(100497)||1996 XB|| align=right|14,9|| align=right|3,137|| align=right|0,101|| align=right|2,34|| align=right|5,554||MBA||1. prosince 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(100498)||1996 XK|| align=right|15,8|| align=right|2,230|| align=right|0,215|| align=right|6,42|| align=right|3,331||MBA||1. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(100499)||1996 XP|| align=right|16,5|| align=right|2,367|| align=right|0,194|| align=right|2,45|| align=right|3,641||MBA||1. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(100500)||1996 XZ16|| align=right|16,9|| align=right|2,370|| align=right|0,134|| align=right|3,05|| align=right|3,648||MBA||4. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek